Вайомінг (округ, Нью-Йорк)
 Вайомінг (округ, Пенсільванія)
 Вайомінг (округ, Західна Вірджинія)